

Persone
 Dion Waiters (1991) – cestista statunitense
 Granville Waiters (1961-2021) – ex cestista statunitense
 Tony Waiters, propr. Anthony Keith Waiters (1937-2020) – allenatore di calcio e calciatore inglese

Altro
 Dumb Waiters – album del gruppo musicale britannico The Korgis (1980)